

Населені пункти та їхні частини

 Каліська — гміна в Староґардському повіті Поморського воєводства
 Калиська — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Калиська — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Калиська — село в гміні Каліська Староґардського повіту Поморського воєводства
 Калиська — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Калиська — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Калиська — село в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Калиська — частина села Уніславиці в гміні Коваль Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Калиська — частина села Лупиці в гміні Слава Всховського повіту Любуського воєводства
 Калиська — колонія в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Калиська — осада в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Калиська — осада в гміні Карґова Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Калиська — осада в гміні Любіхово Староґардського повіту Поморського воєводства
 Калиська — осада в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Калиська — осада в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Калиська — осада в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки